Премия «Спутник» за лучшую мужскую роль в кинофильме () присуждается Международной пресс-академией. С 1996 по 2010 годы награды вручались в двух категориях: «Лучшая мужская роль — драма» и «Лучшая мужская роль — комедия или мюзикл», с 2011 по 2017 годы категории были объединены в одну — «Лучшая мужская роль — кинофильм». Однако в 2018 году премия была вновь разделена на две категории.

За все время существования премии её получили 48 актёров. Актёр Брендан Фрейзер является последним на данный момент обладателем премии в категории «Лучшая мужская роль — драма» за роль в фильме «Кит». Актёр Остин Батлер является последним на данный момент обладателем в категории «Лучшая мужская роль — комедия или мюзикл» за роль в фильме «Элвис». Актёры Джеффри Раш, Филип Сеймур Хоффман, Вигго Мортенсен, Райан Гослинг и Гарфилд завоевали большинство наград за лучшую мужскую роль в кинофильме; они являются двукратными обладателями премии. Актёр Леонардо Ди Каприо восемь раз номинировался на эту премию, что является рекордным количеством номинаций в данной категории.

Лауреаты и номинанты 
В расположенных ниже таблицах находятся имена победителей и номинантов на премию «Спутник» за лучшую мужскую роль — кинофильм.

Лучшая мужская роль в драме (1996—2010)

1996—2000

2001—2010

Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле (1996—2010)

1996—2000

2001—2010

Лучшая мужская роль в кинофильме (2011 — настоящее время)

Статистика

Лауреаты нескольких наград

Многократные номинанты на премию 
В таблицах полужирным синим шрифтом отмечены годы, в которые номинанты становились обладателями премии.

См. также 
 Премия «Оскар» за лучшую мужскую роль
 Премия «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль — драма
 Премия «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль — комедия или мюзикл
 Премия «Независимый дух» за лучшую мужскую роль

Примечания

Ссылки 
 Сайт премии 
 Списки победителей на сайте imdb 

м
Списки актёров
Награды, вручаемые только мужчинам
Награды актёрам